Antonio Montanari (XVIII secolo)
 Antonio Montanari (1811-1898), politico, giornalista e professore italiano
 Antonio Montanari, ex calciatore italiano
 Antonio Montanari, meglio noto come Antonio Casanova